A Equipe Tcheca da Copa Davis representa a República Tcheca na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Tcheca de Tênis. Foi campeã em 1980, em 2012 e 2013, além de vice-campeã em 1975 e em 2009.

Time atual
Equipe de 2013:
 Radek Štěpánek
 Tomáš Berdych
 Lukáš Rosol
 Jan Hájek

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe tcheca)

Tcheca